Арамари ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Алагоиньяс. Население составляет 10 441 человек на 2006 год. Занимает площадь 352,535 км². Плотность населения — 29,6 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 16.092.445,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.625,83 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,588 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия